Rukavina je priimek več znanih oseb:
 Aleksandar Rukavina (1934-1985), hrvaški slikar in kipar, od 1971 v Brtonigli
 Daniel Rukavina (*1937), hrvaški zdravnik in akademik
 Fridrik Rukavina (1883-1940), hrvaški dirigent in režiser
 Goran Rukavina, jazz-glasbenik 
 Ivan Rukavina (1912-1992), hrvaški general armade (JLA)
 Milivoj Rukavina (1915-1999), hrvaški politik in častnik
 Vladimir Rukavina - Gogo (*1958), mariborski kulturni manager, direktor Festivala Lent in Narodnega doma